Martigny puede referirse a:

Toponimia

en Francia 
Martigny, una comuna en el distrito de Vervins, en el departamento de Aisne en la región de Picardía.
Martigny, una antigua comuna en el distrito de Avranches, en el departamento de Mancha en la región de Normandía.
Martigny, una antigua comuna en el distrito de Dieppe, en el departamento de Sena Marítimo en la región de Alta Normandía.
Martigny-Courpierre, una antigua comuna en el distrito de Laon, en el departamento de Aisne en la región de Picardía.
Martigny-le-Comte, una antigua comuna en el distrito de Charolles, en el departamento de Saona y Loira en la región de Borgoña.
Martigny-les-Bains, una antigua comuna en el distrito de Neufchâteau, en el departamento de Vosgos en la región de Lorena.
Martigny-les-Gerbonvaux, una antigua comuna en el distrito de Neufchâteau, en el departamento de Vosgos en la región de Lorena.
Martigny-sur-l'Ante, una antigua comuna en el distrito de Caen, en el departamento de  Calvadosen la región de Baja Normandía.
Saint-Germain-de-Martigny, una antigua comuna en el distrito de Mortagne-au-Perche, en el departamento de Orne en la región de Baja Normandía.

en Suiza 
Martigny, una comuna en el distrito de Martigny en el cantón del Valais. 
Martigny-Combe, una comuna en el distrito de Martigny en el cantón del Valais. 
Distrito de Martigny, un distrito en el cantón de Valais.

Apellido 
Joseph Alexandre Martigny (1808-1880), arqueólogo francés.